Hoppenmühle ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Hoppenmühle (Gardelegen), Wohnplatz im Ortsteil Ziepel, Stadt Gardelegen, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Hoppenmühle (Klötze), Wohnplatz im Ortsteil Immekath, Stadt Klötze, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt